Hrvatska:
 Donja Stubica, grad u Krapinsko-zagorskoj županiji
 Gornja Stubica, općina u Krapinsko-zagorskoj županiji
 Stubica (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog

BiH:
 Stubica (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Stubica (Ljubuški, BiH), naselje u općini Ljubuški

Crna Gora:
 Stubica (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Stubica (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine